Bilspleet, de spleet tussen de billen  
Perineum, gedeelte van het lichaam tussen anus en geslachtsdelen